Die 17.  UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaft wurde 1966 in Beasain, Spanien, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1966
Radsportveranstaltung 1966
Radsportwettbewerb in Spanien
Sportveranstaltung in der Autonomen Gemeinschaft Baskenland
Sport (Beasain)